5.ª División de Ejército, 5.ª División o V División de Ejército puede ser:

 5.ª División de Ejército del Ejército Argentino existente entre 1910 y 1964.
 5.ª División de Ejército del Ejército Brasilero.
 V División de Ejército del Ejército de Chile.
 5.ª División del Ejército Popular de la República de España existente entre 1936 y 1939.